Чемпіонат Португалії з футболу 1993—1994 — 60-ий сезон португальського Прімейра Дивізіону. Чемпіонський титул здобула Бенфіка.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Порту взяв участь у Кубку володарів кубків 1994—1995 як володар Кубку Португалії 1993—1994.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Португалії на rsssf 

1993—1994
Португалія
Португалія
1993 у Португалії
1994 у португальському спорті